Antonio Benivieni – medico italiano rinascimentale
 Domenico Benivieni – religioso italiano
 Girolamo Benivieni – poeta italiano
 Lippo di Benivieni – pittore italiano